Åke Fridell – attore svedese
 Folke Fridell – scrittore svedese
 Knut Fridell – lottatore svedese